SNEG est un sigle pouvant désigner :
 Société nouvelle des établissements Gaumont créé en 1938, devenu Gaumont en 1975
 Syndicat national des entreprises gaies